Вилла «Ксения» — вилла начала XX век в стиле необарокко,  в посёлке Симеиз в Крыму, расположенный по адресу ул. Советская, 64 б. Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения.

История

Закладка усадьбы 
Пай земли в Новом Симеизе, на которой стоит вилла «Ксения» был куплен 4 декабря 1904 года, Шеншин Иван Владимирович приобрел себе участок 1030 квадратных саженей. Вскоре он перепродал почти половину участка (400 квадратных саженей) землевладелице Варваре Андреевне Чуйкевич, которая и построила на этой территории виллу, что заняла почти всю эту область. Чуйкевич, в те времена, часто бывала и проживала в Москве, то имела возможность пригласить известных архитекторов, для проекта и строительства дома на побережье.

Идею архитектурного ансамбля и проект от Николая Краснова пришлось воплощать Семёнову Якову Петровичу: и дорабатывал проект на местности, и строил его, и завершал работы по благоустройству. Следовательно, участок был застроен: двумя жилыми корпусами на 28 номеров с комнатой для обслуги, смотровой площадкой, магазинами, рестораном и залом для досуга.

В 1913 году, хозяйка поместья решила отписать-продать его своей родственнице (через определённые семейные обстоятельства). Поэтому 16 ноября 1913 года Мария Соловова (вероятно, внебрачная дочь Чуйкевич, записанная в документах, как дочь сестры Варвары Андреевны Софьи и её мужа Бронислава Оттоновича Гротто-Слепиковского) стала новой хозяйкой виллы. Во времена 1-й мировой войны, и курорт начал приходить в упадок и новая владелица не имела времени обживать виллу, поэтому обустроила в нём отель и квартирное бюро.

Советское время 
После установления в Крыму Советской власти, 16 декабря 1920 года приказом председателя Революционного комитета Крыма были изъяты «из частного владения как разных ведомств, так и частных лиц все имения Южного берега Крыма в районе от Судака до Севастополя включительно» и передавались в ведение специально созданного Управления Южсовхоза. В здании виллы располагалась гостиница, затем вилла «Ксения» вошла в состав санатория «Красный маяк», корпусом которого оставалась до 1990-х годов, после чего была закрыта и пришла в запустение.

Современность 
Современная вилла «Ксения» заброшенное всеми здание (на первом этаже еще ютятся парикмахерская и магазинчики). Но эта запущенность принесла дополнительную загадочность зданию и еще больше добавили ей специфической притягательности.. Репутацию «дома с привидениями», вероятно создает то, что в летний сезон, в «апартаментах» поселяются бездомные и путешественники, которые и являются теми реальными призраками (без документов, без средств на существование).

Описание здания 
Архитектурный ансамбль этого «шотландского шале» в стиле северного модерна задумал царский дворцовый архитектор — Краснов Николай Петрович. Чтобы предоставить новых архитектурных ноток автор внес элементы неоготики и дворцовой классики готических времен. Высокие кровли, шпили, стрельчатые окна и серые фасадные стены словно в замках севера Европы, а рядом с ними: большие окна, открытые террасы, лоджии — классическая архитектура юга Европы

Трехэтажное здание виллы расположена в самом центре Симеиза, в начале проспекта Ленина — кипарисовой аллеи, со статуями римской мифологии.

Примечания

Источники 
 «Памятники культуры и истории УССР». Научная мысль. —Киев. 1987.;
 «Мария Хлудова», «Арбатская сага», ЗАО «Московские учебники-СиДипресс», 2010,-528 ст. —ISBN 978-5-8443-0076-9;
 «Александр Соловов», «Московское лихолетье». Публикация и предисловие Марии Хлудовой. Журнал «Новый Мир» №IX — 145;
 «М. Н. Петрова» «Симеиз: путешествие по старым дачам». Путеводитель, «Сонат», 2006, 176 ст. ISBN 966-8111-65-6.
 «Григорий Москвич» «Путеводитель по Крыму». Путеводитель «Редакция „Путеводителей“», 1911;
 «Кузьменко В. М.» «Новый-Симеиз и его окрестности на Южном берегу Крыма». «Т-во скоропечатны А. А. Левинсон», 1913 — 77 стр;
 «Кузьменко В. М.» «Очерки Южного берега и горной части Крыма».

Ссылки 
 Вилла «Ксения» 
 «Симеиз. Край старинных вилл» 
 Дача "Ксения" Чуйкевич В.А.

Виллы Симеиза‎
1900-е годы в Крыму
Сооружения в необарочном стиле